Бельское — деревня в Игринском районе Удмуртии.

География 
Деревня находится в 13 км от центра района.

Население 
По данным на 2011 население НП составило 4 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Комсомолькому сельскому поселению Игринского района Республики Удмуртия.

Примечания 

Населённые пункты Игринского района